Луи́с де Мила́н, Луи́с Мила́н ( и др., ок.1500 — ок.1561) — испанский композитор и виуэлист. Автор первого сборника испанской инструментальной музыки — пособия по игре на виуэле (1536), примечательного также тем, что в нем зафиксированы первые в истории словесные обозначения музыкальных темпов.

Очерк жизни и творчества 
По утверждению самого Луиса, был самоучкой. В 1530-е гг. служил при вице-королевском дворе в Валенсии.  Исторические значение имеет опубликованная в Валенсии в 1536 г. «Книга музыки для виуэлы, под названием Учитель» («Libro de musica de vihuela de mano intitulado El maestro») — первый сборник пьес для виуэлы. Это масштабное издание в двух частях содержит инструментальные (фантазии, тьенто, паваны) и вокальные (романсы, вильянсико, сонеты на кастильском, португальском, итальянском языках) сочинения и многоголосные обработки () песен (преимущественно итальянских) Луиса, расположенные по принципу всё возрастающей технической сложности, со всё большим использованием орнаментики и имитационной полифонии. 

Помимо (традиционного) указания на «тон» пьесы сборника впервые в истории снабжены словесными обозначениями музыкальных темпов (вне которых немыслима современная нотация). Чаще других слов в темповых обозначениях встречается термин , который, по-видимому, является аналогом (латинского) тактуса: compás a espacio (медленным шагом), con el compás batido (возбужденным шагом), ni muy apriessa ni muy a espacio sino con un compás bien mesurado (не слишком быстро и не слишком медленно, умеренным шагом).

Важное значение имеет введение к сборнику — небольшая школа игры на виуэле, содержащая сведения о настройке инструмента и толкующая принципы виуэльной табулатуры. В самом конце книги (после последней пьесы) находится короткий текст «Смысл и толкование тонов, применяемых в многоголосной музыке», в котором Луис излагает свою точку зрения на один из самых сложных вопросов музыкальной теории своего времени — как следует определять лад многоголосного сочинения. По его мнению, лад (el tono) многоголосного целого определяется не по тенору (как предписывала учёная традиция XV-XVI веков), а по верхнему голосу; при этом его амбитус должен охватывать 10 звукоступеней. Характерна авторская ладовая атрибуция многих пьес (например, «в третьем и четвертом тонах», «в пятом и шестом тонах»), свидетельствующая о нивелировании плагального/автентического амбитуса (модальных ладов) в (старо)тональной инструментальной музыке XVI века.

Литературное творчество 
Луис Милан — автор (неоднократно переиздававшейся) книги «Придворный» («El Cortesano», Валенсия, 1561), где, вдохновлённый одноимёнными диалогами Б. Кастильоне, лёгким стилем описал жизнь (в том числе, музыкальный быт) валенсианского двора, и сборника «Книга изречений дам и кавалеров, под названием Игра с заданиями» («Libro de Motes de damas y cavalleros, intitulado El juego de mandar»; Валенсия, 1535). Луису Милану также приписывают (Ф. Виллануэво-Серрано) небольшую поэму под названием «Диспут в шуточных стихах, который прошёл между доном Луисом дель Миланом, музыкантом, и доном Хуаном Фернандесом» («Proçeso de coplas de burlas que pasaron entre don Luis del Milán, el músico, y don Joan Fernández»).

Примечания

Литература 
 Trend J.B. Luis Milán and the vihuelistas. Oxford, 1925.
 Ward J.M. The Vihuela de Mano and its Music (1536-1576). Diss. New York, 1953.
 Luys Milán. El Maestro. Bde. 1–3. Urtext und kritischer Bericht v. Ralf Jarchow. Glinde, 1995 (Комментарий и нотная транскрипция кн. Учитель, с переводом инструктивного текста Луиса де Милана на английский и немецкий языки).
 Gásser L. Luis Milán on Sixteenth-Century Performance Practice.  Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 1996.
 Villanueva Serrano F. Poemas inéditos del vihuelista y escritor Luis Milán y nuevas consideraciones sobre su identidad: el ms. 2050 de la Biblioteca de Catalunya. Anuario musical: Revista de musicología del CSIC, N.66, enero-diciembre 2011, pp. 61-118 (Статья с приложением "Диспута в шуточных стихах, который прошел между доном Луисом дель Миланом, музыкантом, и доном Хуаном Фернандесом").
 Милан, Луис де // Большая российская энциклопедия. Т.20. М.: БРЭ, 2012, с.296.

Ссылки 
 El maestro (цифровое факсимиле)
 El maestro (цифровое факсимиле и переложения некоторых пьес)
 El maestro (изд. 1994 г. под ред. Л.Шраде, с транскрипциями для фортепиано)
 Полное оглавление книги El maestro, с комментариями и дискографией (исп.)
 El juego de mandar (цифровое факсимиле и текст, изд. 2000 г.)
 El juego de mandar (описание и несколько страниц цифрового факсимиле, изд. 2004 г.)
 El juego de mandar (комментированное издание, 2006 г.)
 Il Cortesano и El juego de mandar (изд. 1874 г.)
 Il Cortesano и пролог к El maestro (изд. 2001 г.)

Композиторы Возрождения
Композиторы Испании